Llista de masies i altres construccions relacionades de l'oest del Bages (municipis de Castellbell i el Vilar, Castellgalí, el Pont de Vilomara i Rocafort, Manresa, Marganell, Monistrol de Montserrat, Mura, Sant Fruitós de Bages, Sant Joan de Vilatorrada, Sant Vicenç de Castellet i Talamanca) ordenades per municipi.

Vegeu també 
 Llista de monuments del Bages
 Llista de rellotges de sol del Bages

Bages Sudest
 Sudest